Louis Smith può riferirsi a diverse persone:

 Louis Antoine Smith – ginnasta
 Louis Smith – musicista
 Luigi Ciccarese – direttore della fotografia noto come Louis Smith